Верхняя Слудка — топоним в России.

 Верхняя Слудка — деревня в Глазовском районе Удмуртии России. Входит в состав Верхнебогатырского сельского поселения.
 Верхняя Слудка — упраздненная деревня Афанасьевского района Кировской области. Снята с учёта 07.01.1983. 58° 45' С.Ш. 53° 43' В.Д.